Владимир Александрович Репин:
 Репин, Владимир Александрович (1913 — ?) — советский футболист.
 Репин, Владимир Александрович (род. 1989) — российский хоккеист.